Rock-a-Bye Baby (lied), een traditioneel Engels wiegelied
Rock-a-Bye Baby (film), een film van Frank Tashlin